Flagey (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Flagey (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Flagey – minialbum polskiego rapera Taco Hemingwaya